Hoult est un nom porté notamment par :
 Russell Hoult (1972-), footballeur anglais
 Nicholas Hoult (1989-), acteur anglais